Электрозаво́дская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Электрозаводская улица — улица в Москве.
 Электрозаводская улица — улица в Рязани.
 Электрозаводская улица — улица в Самаре.

Украина 
 Электрозаводская улица — улица в Запорожье.